Dehl ist der Familienname folgender Personen:
 Christiane Dehl-von Kaenel (* 20. Jhd.), deutsche Klassische Archäologin
 Laurenz Dehl (* 2001), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Deel